Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Avenger :
 le , un brûlot lancé en 1778 et renommé Avenger l'année suivante ;
 le , un sloop de 16 canons, anciennement le navire français Vengeur capturé en 1794 ;
 le , un sloop acheté en 1803 et échoué la même année ;
 le , un sloop de 18 canons acheté en 1804 ;
 le , une frégate à roues à aubes lancée en 1845 ;
 le , un croiseur auxiliaire converti en 1915 et torpillé en 1917 ;
 le , un porte-avions d'escorte, navire de tête de la , converti en 1940 et coulé en 1942 ;
 le , un Landing Ship Tank lancé en 1945 ;
 le , une frégate de Type 21 lancée en 1975 qui participe à la guerre des Malouines.

Avenger